16561 Rawls – asteroide
 John Rawls – filosofo statunitense
 Katherine Rawls – nuotatrice e tuffatrice statunitense
 Lou Rawls – cantante, attore e doppiatore statunitense
 Thomas Rawls – giocatore di football americano statunitense